De UEFA Intertoto Cup 2007 is een Europese competitie die aan 50 clubs de kans biedt om een plaats in de voorronde van de UEFA Cup 2007/08 te veroveren. Er nemen clubs uit 49 verschillende landen deel. In totaal zijn er 11 voorronde plaatsen te verdelen; vier elk voor de UEFA regio's Zuid/Medditerraan en Centraal/Oost en drie voor UEFA regio Noord.

Omdat de Schotse voetbalbond zich niet inschreef voor de Intertoto Cup 2007 (geen van de Schotse teams heeft interesse in deelname), werd de Schotse positie verloot aan Roemenië, dat dus twee teams mag leveren.

Er zijn drie spelronden, waarin telkens een thuis- en uitwedstrijd gespeeld wordt. Aan de eerste ronde doen teams mee uit de 28 landen die het laagst staan op de UEFA-coëfficiënten ranglijst. Aan de tweede ronde doen de 14 winnaars van de eerste ronde mee en 14 nieuwe teams. Aan de derde ronde doen 14 winnaars uit de tweede ronde mee, aangevuld met de teams uit de 8 hoogstgeplaatste landen.

Uitslagen

Eerste ronde
De loting vond plaats op 23 april in het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon (Zwitserland). De eerste wedstrijd werd gespeeld op 23/24 juni en de tweede op 30 juni/1 juli.

Tweede ronde
De eerste wedstrijden werd op 7/8 juli gespeeld, de returns op 14/15 juli.

* De wedstrijd werd na 45 minuten gestaakt nadat de supporters van Legia Warschau het veld bestormden. Vėtra Vilnius wint reglementair met 3-0.

** Deze wedstrijd wordt niet gespeeld omdat Legia Warschau uit het toernooi is gezet door de UEFA.

Derde ronde
De eerste wedstrijden zijn op 21 en 22 juli gespeeld, de returns op 28 en 29 juli. De elf winnaars zijn geplaatst voor de tweede voorronde van de UEFA Cup 2007/08.

Kampioen
Omdat Hamburger SV als enige van de Intertoto winnaars de achtste finale van de UEFA Cup wist te bereiken, hebben zij de kampioenstrofee ontvangen.

Statistieken

Scheidsrechters

Externe links
  Officiële website van UEFA Intertoto
  Loting Intertoto 2007

Intertoto Cup
Europacupvoetbal 2007/08